Borís Beloúsov es el nombre y apellido de:
Borís Nikoláyevich Beloúsov, (1930–1998), cosmonauta soviético;
Borís Pávlovich Beloúsov, (1893–1970), químico y biofísico soviético.